Westmacott ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Westmacott (1952–1980), britischer Soldat
 Mike Westmacott (1925–2012), britischer Bergsteiger
 Percy Graham Buchanan Westmacott, Präsident der Institution of Mechanical Engineers
 Peter Westmacott (* 1950), britischer Diplomat
 Richard Westmacott der Ältere (1775–1856), britischer Bildhauer
 Richard Westmacott der Jüngere (1799–1872), britischer Bildhauer

Außerdem:
 Mary Westmacott, ein Pseudonym von Agatha Christie